У́лица Суса́нина, у́лица Ива́на Суса́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР и ближнего зарубежья.

Россия 
 Улица Ивана Сусанина — улица в Калининграде.
 Улица Ивана Сусанина — улица в Костроме.
 Улица Ивана Сусанина — улица в Краснодаре.
 Улица Ивана Сусанина — улица в Москве.
 Улица Сусанина — улица в Петрозаводске.

Украина 
 Улица Ивана Сусанина — улица в Днепре.
 Улица Ивана Сусанина — улица в Донецке.
 Улица Сусанина — улица в Запорожье.
 Улица Сусанина — улица в Харькове.

Казахстан 
 Улица Сусанина — улица в Алма-Ате.

Болгария 
 Улица Сусанина — улица в Софии.